

Persone
 Andrew Scott Waugh (1810-1878) – ufficiale e agrimensore britannico
 Clifton Waugh (1972) – ex calciatore giamaicano, di ruolo difensore
 Coulton Waugh (1896-1973) – fumettista, illustratore, pittore e saggista statunitense
 Evelyn Waugh (1903-1966) – scrittore britannico
 Hillary Waugh (1920-2008) – scrittore statunitense
 Jesse Waugh (1974) – artista statunitense
 Phil Waugh (1979) – ex rugbista a 15 australiano
 Richard Waugh (1961) – attore canadese
 Samuel Waugh (1814-1885) – pittore statunitense
 Scott Waugh, accreditato in passato anche come Scott Blake o Scotty Waugh, (1970 o 1971) – regista, stuntman e montatore statunitense
 Warwick Waugh (1968) – ex rugbista a 15 e imprenditore australiano

Altro
 Waugh Peak – picco roccioso nei Monti della Regina Maud, in Antartide